Rödlas ist der Ortsname von

 Rödlas (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rödlas (Neunkirchen am Brand), Ortsteil des Marktes Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern